Elenco delle giocatrici convocate per il campionato mondiale di calcio femminile 2003.

Gruppo A

Selezionatore:  Samuel Okpodu

Selezionatore:  Song Gun Ri

Selezionatore:  Marika Domanski-Lyfors

Selezionatore:  April Heinrichs

Gruppo B

Selezionatore:  Paulo Gonçalves

Selezionatore:  Élisabeth Loisel

Selezionatore:  Åge Steen

Selezionatore:  Ahn Jong-kwan

Gruppo C

Selezionatore:  José Carlos Borello

Selezionatore:  Even Pellerud

Selezionatore:  Tina Theune-Meyer

Selezionatore:  Eiji Ueda

Gruppo D

Selezionatore:  Adrian Santrac

Selezionatore:  Ma Liangxing

Selezionatore: Oko Aryee

Selezionatore:  Yuri Bistritskiy

Collegamenti esterni 
 

2003